Oribatodes är ett släkte av kvalster. Oribatodes ingår i familjen Cepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Oribatodes